Мбайе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мбайе, Амаду (род. 1964) — сенегальский легкоатлет, спринтер.
 Мбайе, Ибраима (род. 1994) — сенегальский футболист, центральный защитник.
 Мбайе, Кеба (1924—2007) — сенегальский адвокат и судья, спортивный деятель.
 Мбайе, Сулейман (род. 1975) — французский боксёр-профессионал.